Svídnice může označovat více míst:
 v Česku
 Svídnice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Svídnice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Svídnice (Dymokury) – část obce Dymokury v okrese Nymburk
 Svídnice (potok) – potok v Krušných horách, přítok Flájského potoka
 v Polsku
 Świdnica – město (české exonymum je Svídnice) v polském Slezsku, v Dolnoslezském vojvodství; až do roku 1807 sídlo stejnojmenného knížectví

Externí odkazy